Аулін () — шведське прізвище.

Відомі носії 
 Дамір Аулін - український військовий моряк, капітан-лейтенант Військово-Морських Сил ЗС України, командир патрульного катера типу Island Р-190 «Слов’янськ».
 Вальборг Аулін (1860–1928) — шведська піаністка, викладач музики та композитор.
 Тур Аулін (1866–1914) — шведський композитор, диригент та скрипаль.
 Тур Магнус Аулін (1948) — шведський вчений, дослідник, спеціаліст з теорії інформації.

Шведські прізвища